Дръзки  може да се отнася за:

 Дръзки, български военен кораб, миноносец, от началото на XX век;
 Дръзки, българска фрегата клас „Вилинген“;
 Дръзки, улица в град Варна;